Existuje více objektů, které jsou pojmenovány slovem Černoch nebo černoch 

obecný význam
 černoch – příslušník lidské rasy s tmavou pletí

přenesený význam
 šiškovec černý – starší název této hřibovité houby

příjmení osob
 viz Černoch (příjmení)

podobný název
 Černochov

Reference

Externí odkazy